Ольховики — название населённых пунктов в России:

 Ольховики — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Ольховики — деревня в Смоленском районе Смоленской области.